Stade Metalurg (Стадион «Металлург» en russe, Стадіон «Металург» en ukrainien) est le nom de différents stades.
 Stade Metalurg (Donetsk).
 Stade Metalurg (Kryvyï Rih).
 Stade Metalurg (Samara).
 Arena Metallourg.
 Stadium Metallurg (Tursunzade).